Miejscowości w Polsce:
 Kąciki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Kąciki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Kąciki – przysiółek wsi Osieck w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim
Inne:
 Kąciki – łąka w Pieninach Czorsztyńskich

Przypisy